Americana může být:
 Americana (kultura) – předměty charakteristické pro americkou kulturu (např. bílý plaňkový plot a jablečný koláč)

Hudba 
 Americana (hudba) – hudební styl

Hudební alba 
 Americana (album, The Offspring), 1998
 Americana (album, Roch Voisine), 2008
 Americana II (album, Roch Voisine), 2009
 Americana (album, Starflyer 59), 1997
 Americana (album, Michael Martin Murphey)
 Americana (album, Neil Young & Crazy Horse), 2012
 Americana (album, Ray Davies), 2017